Als Griechische Frage bezeichnet man bestimmte politische Konflikte der Geschichte Griechenlands und des Osmanischen Reiches:
 die durch die Griechische Revolution gegen die Osmanen ab 1821 bzw. durch die Einmischung Ägyptens in diesen Aufstand ab 1822/24 aufgeworfene Orientalische Frage;
 den Streit um Süd-Thessalien, das 1881 von den Osmanen an Griechenland abgetreten wurde;
 den durch Griechenlands Niederlage im Krieg (um Nord-Thessalien und Kreta) gegen das Osmanische Reich 1897 verursachten Bedarf, den Griechischen Staatsbankrott von 1893 durch eine Wiederaufnahme der Zahlungen zu beenden, was zur internationalen (multinationalen) Finanzkontrolle über Griechenland führte, siehe auch Türkisch-Griechischer Krieg;
 die Frage des Umfangs der griechischen Gebietsgewinne nach dem Untergang des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg auf den Friedenskonferenzen von Paris und Sèvres.
 Die internationalen Probleme die durch den Griechischen Bürgerkrieg hervorgerufen wurden.

Siehe auch: Griechischer Plan